Essa é uma lista dos 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte por altitude, segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) de 2000.

Ranking 

Altitude